El término oliva puede referirse a:

 la oliva o aceituna, el fruto del olivo;
 la oliva bulbar, área del bulbo raquídeo;
 el verde oliva, un color;
 Oliva, género de moluscos.

Puede referirse también a:

Lugares 
 Oliva, municipio de la Comunidad valenciana (España);
 Oliva, ciudad cabecera del departamento Tercero Arriba, en la provincia de Córdoba (Argentina);
 La Oliva, municipio de la provincia de Las Palmas (España);
 Oliva de la Frontera, municipio de la provincia de Badajoz (España);
 Oliva de Mérida, municipio de la provincia de Badajoz (España);
 Oliva de Plasencia, municipio de la provincia de Cáceres (España);
 el Monasterio de la Oliva o Monasterio de Santa María la Real de la Oliva o Monasterio cisterciense de Carcastillo (España);
 Oliva (u Oliba, Libia o Libya); antigua población celtíbera en La Rioja (España), actual Leiva.
 Oliva Gessi, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía

Personas 
 Juan Anello Oliva, historiador peruano e italiano del ;
 el abad Oliva (971-1046), abad benedictino, obispo y conde de Berga y Ripoll.